Leskea är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Johann Hedwig. Enligt Catalogue of Life ingår Leskea i familjen Leskeaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Leskeaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Leskea